Felipe de Borbón-Dos Sicilias (Cannes, 10 de diciembre de 1885-Saint John, 9 de marzo de 1949) fue un militar francés de origen italiano.

Biografía 
Fue el sexto de los hijos varones y décimo de los hijos del matrimonio del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta (futuro jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias) y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. En su juventud siguió la carrera militar en el ejército español, país en el que tenía vínculos familiares por medio de la infanta Isabel de Borbón, viuda de su tío paterno, Cayetano de las Dos Sicilias, conde de Girgenti. Llegó a ser capitán honorario del regimiento de húsares de la Princesa.

Contrajo matrimonio el 12 de enero de 1916 en Neuilly-Sur-Seine con la princesa francesa María Luisa de Orleans (1896-1973), hija del príncipe Manuel, duque de Vendôme, y de la princesa Enriqueta de Bélgica. 

El matrimonio tuvo un hijo:

 Cayetano (Cannes, 17 de abril de 1917-Harare, 27 de diciembre de 1984), se casó y tuvo descendencia.

Tras su divorcio en 1925, se casó en segundas nupcias con Odette Labori el 10 de enero de 1927 en París. No tuvo descendencia de este segundo matrimonio.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Felipe participó en la resistencia contra el ocupante, lo que le valió la Legión de Honor. Posteriormente emigró a Canadá, donde murió en 1949.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el príncipe Felipe de Borbón-Dos Sicilias.

Órdenes 

8 de octubre de 1907: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
5 de enero de 1916: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.  (Reino de España)
Caballero novicio de la Orden de Alcántara. (Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros novicios de la Orden de Alcántara
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Nacidos en Cannes